Chemikaliengesetz steht für:
 Chemikaliengesetz (Deutschland), ChemG
 Chemikaliengesetz 1996 (Österreich), ChemG
 Chemikaliengesetz (Schweiz), ChemG

Siehe auch:
Chemikalienverordnung